Crisis económica argentina o crisis económica en Argentina puede estar haciendo referencia a alguna de las siguientes etapas:
 Crisis económica en Argentina de 2001.
 Crisis económica argentina (1998-2002).
 Crisis económica y sanitaria argentina (2018-presente).